Il doppio del torneo di tennis Monterrey Grand Prix 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Victor Amaya e Hank Pfister che hanno battuto in finale Tracy Delatte e Mel Purcell 6-3, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)
 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (semifinali)

 Victor Amaya /  Hank Pfister (campioni)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Grand Prix 1982